Namenstage R
Namenstage